Джилл Флинт (; ) — американская актриса.

Биография 
Джилл Флинт родилась 25 ноября 1977 года в городе Черри-Вэлли, штат Нью-Йорк, США.

С 2004 года начала сниматься в кино. Получила известность благодаря роли Джилл в сериале «Дорогой доктор» (2009—2016). С 2014 по 2017 год снималась в сериале «Ночная смена».

В 2016—2019 годах была приглашённой актрисой в сериале «Булл».

Замужем за художником Дрю Конрадом, живут в Бруклине, Нью-Йорк.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Профиль актрисы на сайте Usanetwork.com

Киноактрисы США